Paul Simon (1928–2003) – politico statunitense
 Paul Simon (1941) – cantautore, chitarrista e attore statunitense
 Paul Simon (1950) – batterista inglese
 Paul Simon – album dell'omonimo cantautore del 1972